

Filmy 
 Mission: Impossible – oryginalny serial nadawany w latach 1966–1973
 Mission: Impossible – serial nadawany w latach 1988–1990
 Mission: Impossible – seria filmów
 Mission: Impossible – film w reżyserii Briana de Palmy (1996)
 Mission: Impossible II – film w reżyserii Johna Woo (2000)
 Mission: Impossible III – film w reżyserii J.J. Abramsa (2006)
 Mission: Impossible – Ghost Protocol – film w reżyserii Brada Birda (2011)
 Mission: Impossible – Rogue Nation – film w reżyserii Christophera McQuarriego (2015)
 Mission: Impossible – Fallout – film w reżyserii Christophera McQuarriego (2018)

Gry komputerowe 
 Mission: Impossible – gra komputerowa PC
 Mission: Impossible – gra na platformę NES
 Mission: Impossible – gra na platformę GBC
 Mission: Impossible – gra na platformę Nintendo 64
 Mission: Impossible – gra na platformę PlayStation
 Mission: Impossible: Operation Surma – gra na platformy  Nintendo GameCube / Xbox / PlayStation 2 / Game Boy Advance

Utwory muzyczne 
 „Mission Impossible” – utwór zespołu Depeche Mode
 „Mission Impossible Theme” – utwór Lalo Schifrina
 „Mission Impossible Theme” – utwór (cover) zespołu Limp Bizkit